José María de la Jara puede referirse a:

 José María de la Jara y Alvizuri (1818-?), escritor y político peruano. Ministro de Hacienda de 1872 a 1873.
 José María de la Jara y Ureta (1879-1932), escritor, periodista, abogado, profesor universitario y político peruano. Candidato presidencial en 1931.
 José María de la Jara y Ureta (hijo) (1920-1986), periodista y político peruano. Ministro del Interior de 1980 a 1981.